Castellinese – abitanti di Castellina Marittima
Castellinese – abitanti di Castellina in Chianti